Konsistoriehuset kan syfta på:

Konsistoriehuset, Köpenhamn –  en byggnad i Köpenhamn
Konsistoriehuset, Linköping –  en byggnad som tillhör Linköpings stift
Konsistoriehuset, Uppsala – en byggnad i centrala Uppsala
Konsistoriehuset, Västerås – en byggnad i Västerås även känt som Domkapitelhuset
Konsistoriehuset, Köpenhamn – en byggnad vid Köpenhamns universitet 
Konsistoriehuset, Strängnäs – en byggnad i Strängnäs även känt som Domkapitelhuset

Se även
 Kuggis – ett hus i Lund som  användes bland annat som konsistoriehus
Konsistorium